Bamy ist der Familienname folgender Personen:

 Erick Bamy (1949–2014), französischer Sänger
 Maddly Bamy (Hélène Bamy; * 1943), französische Schauspielerin und Autorin